Titus Flavius Sabinus was een zoon van  Titus Flavius Sabinus, consul suffectus en prefect van de Cohortes urbanae en de neef (oomzegger) van keizer Vespasianus. Diens zonen Titus en Domitianus, latere keizers, waren zijn neven.

In 62 werd zijn vader vermoord door Vitellius, zijn familie kon nog vluchten. Hij trouwde met Julia Titi, de dochter van de toekomstige keizer Titus.

Sabinus was consul in 82, samen met zijn neef Domitianus, maar hij werd door hem gedood. Domitianus hield van Sabinus' vrouw, en dat was waarschijnlijk de reden voor zijn dood.

Zijn broer Titus Flavius Clemens was consul in 95.

Stamboom

Flavische dynastie
Gens Flavia
Romeins consul
Romeins geëxecuteerd persoon
Persoon in de 1e eeuw